Сарпи:

 Сарпи — небольшое село на черноморском побережье Аджарии
 Сарпи — округ в штате Небраска.
 Сарпи, Паоло (; 1552—1623) — итальянский историк и государственный деятель.